Il doppio del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Brad Drewett che hanno battuto in finale Bud Schultz e Ben Testerman 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Michael Fancutt (quarti di finale)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (primo turno)

 Francisco González /  David Graham (primo turno)
 Lloyd Bourne /  Broderick Dyke (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

GWA Tennis Classic 1985